Le nom Lamap peut désigner :

 la ville de Lamap, au Vanuatu, anciennement Port-Sandwich, et son aéroport ;
 le port-sandwich, ou lamap, langue océanienne du Vanuatu ;

LAMAP 
 la fondation de coopération scientifique La Main à la pâte, en France.